Een verkeersweg:
 N511 (België)
 N511 (Frankrijk)
 N511 (Nederland), zie Provinciale weg 511
 N511 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing